Fons – bóstwo wodne w mitologii rzymskiej
 Fons – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fons – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Fons – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy